Der kleine Meisterregisseur (Originaltitel: Home Movies) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die zwischen 1999 und 2004 produziert wurde.

Handlung 
 Der junge Filmregisseur Brendon Small filmt mit seiner Kamera die Welt der Erwachsenen und seine alltäglichen Situationen mit der Familie, seinen Freunden und in Erlebnissen in der Schule. Seine Familie besteht dabei aus einer alleinerziehenden Mutter und einer kleinen Schwester im Babyalter. Mit seinem Schulfreund Jason und seiner Freundin Melissa, die ihm auch als Produzenten zu Seite stehen, will er seine Karriere starten.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 1999 und 2004 von Soup2Nuts, Burns & Burns Productions, Cartoon Network und Tom Snyder Productions in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 4 Staffeln mit 52 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 26. April 1999 auf dem US-amerikanische Fernsehsender United Paramount Network ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 13. Mai 2001 auf arte statt. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 
 Der kleine Meisterregisseur auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre